Rock Band — серия музыкальных видеоигр, разработанных Harmonix Music Systems и MTV Games и распространяемых Electronic Arts для игровых систем PlayStation 2, 3, Xbox 360 и Wii. Игра из данной серии также была выпущена на PSP. Серия расширяет ранние работы Harmonix над циклом Guitar Hero и позволяет четверым игрокам исполнять музыку, песни на соло-гитаре, бас-гитаре и барабанах и петь при помощи микрофона, сделанных наподобие реальных прототипов. В третьей части также добавили поддержку настоящих синтезаторов и электрогитар (требуется специальный адаптер).

Первая игра в серии, Rock Band, вышла в 2007 году вскоре после того, как Harmonix была приобретена MTV Games, а сиквел Rock Band 2 был выпущен в 2008 году. Harmonix регулярно предоставляет игрокам обновляемый DLC в форме скачиваемых песен. Сейчас для скачивания и использования в обеих играх доступны 1779 треков. На сегодняшний момент в мире продано более 10 миллионов копий Rock Band на общую сумму 1 миллиард долларов США и скачано более 40 миллионов песен.

Rock Band (Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, Wii) (2007)

Rock Band 2 (Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, Wii) (2008)

Rock Band Unplugged (PSP) (2009)

Lego Rock Band (Xbox 360, PlayStation 3, Wii), NDS (2009)

The Beatles: Rock Band (Xbox 360, PlayStation 3, Wii) (2009)

Green Day: Rock Band (Xbox 360, PlayStation 3, Wii) (2010)

Rock Band 3 (Xbox 360, PlayStation 3, Wii, NDS) (2010)

Rock Band 4 (Xbox One, PlayStation 4 (2015)

См. также 
 Серия Guitar Hero
 DrumMania — музыкальная аркадная видеоигра, вышедшая в 1998 году.
 Rock Revolution
 Ultimate Band
 Frets on Fire

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии Rock Band

Компьютерные игры, разработанные Harmonix Music Systems